Christo Zjivkov (Bulgaars: Христо Живков) (Sofia, 18 februari 1975) is een Bulgaarse acteur.

Hij werd bekend in 2001 door de rol van Giovanni De' Medici in de film Il Mestiere delle armi. In 2004 volgde de film The Passion of the Christ, waar hij John speelde. Voor 2006 is hij bezig aan Italiaanse mini-serie en tweetal films staan op stapel. In 2009 vertolkte hij de rol van Leonard in de Italiaanse film Il Compleanno of David's Birthday

Bulgaars acteur